lęk – stan emocjonalny
 lęk społeczny – odczucia lęku w związku z różnymi relacjami interpersonalnymi
 zaburzenia lękowe – rodzaj zaburzeń nerwicowych

Filmy 
 Lęk (Creep) – brytyjsko-niemiecki film z 2004 roku
 Lęk (Shrooms) – duńsko-irlandzko-brytyjski film z 2007 roku

Zobacz też